Hokejová Liga mistrů 2022/2023 byla osmou sezónou Hokejové ligy mistrů, evropského turnaje v ledním hokeji. Turnaje se účastní 32 týmů.

Rozdělení týmů 
Hokejové Ligy mistrů 2022/2023 se zúčastnilo celkem 32 týmů z různých evropských lig první úrovně. Kromě vítěze Kontinentálního poháru a pozvané HK Olimpija (na divokou kartu) se zúčastnilo 24 týmů ze šesti zakládajících lig a také národní mistři z Dánska, Francie, Spojeného království, Norska, Polska, Slovenska a Slovinska. Běloruské týmy nebyly pozvány k účasti kvůli aktuální politické situaci v Bělorusku, zatímco ukrajinský tým HK Donbass Doněck byl nucen odstoupit ze soutěže kvůli probíhající Ruské invaze na Ukrajinu a byl nahrazen slovinským mistrem (na divokou kartu) HK Olimpija..

Kvalifikační kritéria pro národní ligy jsou založena na následujících pravidlech:

 Vítězové Hokejové Ligy mistrů
 Mistr národní ligy (vítěz play-off)
 Vítěz základní části národní ligy
 Vícemistr základní části národní ligy
 Tým na 3. místě po základní části národní ligy
 Tým na 4. místě po základní části národní ligy
 Tým na 5. místě po základní části národní ligy

Poznámka: Mistr národní ligy Spojeného království je určen po základní části.

Týmy 
Dne 12. ledna 2022 bylo rozhodnuto, že sezóna 2021/2022 nebude započítána do žebříčku ligy a při přidělování míst pro sezónu 2022/2023 bude použit stav na konci sezóny 2019/2020.

Program soutěže 
Rozpis je následující:

Skupinová fáze 
Pro skupinovou fázi byly týmy rozlosovány do 8 skupiny po 4 týmech. Každý tým bude hrát doma a venku proti ostatním týmům ve skupině, celkem každý tým ve skupině odehraje šest zápasů. Nejlepší dva týmy z každé skupiny postoupí do osmifinále.

Los skupinové fáze se uskutečnil 25. května 2022 ve finské Tampere.

Koše 
Zúčastněné týmy byly nasazeny do košů 1 až 4 podle jejich úspěchu v jejich národních ligách a umístění příslušné ligy v žebříčku Hokejové Ligy mistrů. Poslední vítěz Rögle BK byl nejlépe nasazeným týmem, proto dostal místo v koši 1. V koši 1 byli také úřadující mistři šesti zakládajících lig a vítěz základní části Svenska hockeyligan. Zbývajících 16 týmů ze zakládajících lig bylo umístěno do košů 2 a 3. Čtvrtý koš zahrnoval šampiony play-off ze sedmi ostatních lig a MKS Cracovia (vítěz Kontinentálního poháru v ledním hokeji 2021/2022).

Skupina A

Tabulka

Zápasy

Skupina B

Tabulka

Zápasy

Skupina C

Tabulka

Zápasy

Skupina D

Tabulka

Zápasy

Skupina E

Tabulka 

Poznámky

Zápasy

Skupina F

Tabulka

Zápasy

Skupina G

Tabulka 

Poznámky

Zápasy

Skupina H

Tabulka

Zápasy

Playoff

Kvalifikované týmy 
Vyřazovací část obsahuje 16 týmů, které se kvalifikovali vítězové a týmy na 2. místě v tabulce.

Pavouk

Zápasy

Osmifinále 
První zápasy se odehrály 15. a 16. listopadu, odvety poté 22. a 23. listopadu 2022.

V součtu 7:6, do čtvrtfinále postoupil tým Mountfield HK

V součtu 10:2, do čtvrtfinále postoupil tým EV Zug

V součtu 6:4, do čtvrtfinále postoupil tým Rögle BK

V součtu 3:2, do čtvrtfinále postoupil tým Tappara

V součtu 3:2, do čtvrtfinále postoupil tým Jukurit

V součtu 5:3, do čtvrtfinále postoupil tým Luleå HF

V součtu 9:5, do čtvrtfinále postoupil tým Skellefteå AIK

V součtu 7:2, do čtvrtfinále postoupil tým Frölunda HC

Čtvrtfinále 
První zápasy se odehrály 6. a 7. prosince, odvety 13. prosince 2022.

V součtu 4:3, do semifinále postoupil tým EV Zug

V součtu 7:4, do semifinále postoupil tým Tappara

V součtu 8:2, do semifinále postoupil tým Luleå HF

V součtu 4:3, do semifinále postoupil tým Frölunda HC

Semifinále 
První zápasy se odehrají 10. až 11. ledna, odvety 17. až 18. ledna 2023.

V součtu 5:2, do finále postoupil tým Tappara

V součtu 6:5, do finále postoupil tým Luleå HF

Finále

Vítěz

Odkazy

Reference

Související články 
 Hokejová liga mistrů

Externí odkazy 
 Oficiální stránky Hokejové Ligy mistrů

Hokejová liga mistrů
Lední hokej v roce 2022
Lední hokej v roce 2023
Sport v Evropě v roce 2022
Sport v Evropě v roce 2023